Ethiopic è un blocco Unicode. È costituito da 358 caratteri compresi nell'intervallo U+1200-U+137F.

Comprende i simboli dell'alfabeto ge'ez utilizzati per le lingue ge'ez, amarico, tigrè e oromo.

Tabella compatta di caratteri

Bibliografia

Voci correlate 
 Alfabeto ge'ez
 Ethiopic Supplement

Unicode